Вучкович — славянская фамилия. Известные носители:

 Вучкович, Боян (род. 1980) — сербский шахматист, гроссмейстер (2001).
 Вучкович, Воислав (1910—1942) — сербский композитор, дирижёр и музыкальный педагог, доктор музыкальных наук. 
 Вучкович, Йован (1913—1944) — югославский партизан, командир 1-го батальона 1-й пролетарской ударной бригады в годы Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Вучкович, Любо (1915—1976) — участник Народно-освободительной войны Югославии, генерал-полковник Югославской народной армии.
 Вучкович, Мария (род. 1974) — хорватский политик.
 Вучкович, Милош (1914—1992) — участник Народно-освободительной войны Югославии, генерал-майор Югославской народной армии, Народный герой Югославии.
 Вучкович, Ненад (род. 1980) — сербский гандболист, защитник немецкого клуба «Мельсунген» и сборной Сербии.
 Вучкович, Северина (род. 1972) — известная хорватская певица и актриса.